Il singolare del Heineken Open 1981 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John Sadri era il detentore del titolo, ma non ha partecipato.

Bill Scanlon ha battuto in finale Tim Wilkison 6-7, 6-3, 3-6, 7-6, 6-0.

Teste di serie

  Bill Scanlon (campione)
  Rod Frawley (primo turno)
  Russell Simpson (quarti di finale)
  Ferdi Taygan (quarti di finale)

 Tim Wilkison (finale) 
 Onny Parun (semifinali) 
 Billy Martin (semifinali) 
 Chris Mayotte (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Centennial Open 1981